Chaparral - um bioma encontrado na Califórnia e em outros climas mediterrâneos
Chaparral Cars - fabricante de automóveis
Chaparral (Novo México) - uma região do Novo México, nos Estados Unidos da América
Chaparral (Tolima) - uma cidade da Colômbia, no departamento de Tolima
Larrea tridentata (Chaparral) - planta medicinal usada pelos nativos norte-americanos e na herbologia moderna.
Geococcyx - um pássaro também conhecido pelo nome de chaparral
The High Chaparral (br.: Chaparral) - série de TV americana da NBC, do gênero western

Desambiguação